Ранчо Куатро има више значења:

 Ранчо Куатро (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Куатро, Лазаро Карденас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику